

Сосновка — річка, ліва притока Остеру

Сосновка — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Сосновка — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Сосновка — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Сосновка — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Сосновка — село, Щербактинський район, Павлодарська область

Сосновка — річка у Пермському краї, ліва притока Сіви
 Сосновка — річка у Пермському краї, права притока Сіви
 Сосновка — місто, Кіровська область
 Сосновка — селище міського типу, Чебоксарський міський округ, Чувашія
 Сосновка — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Сосновка — селище, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Сосновка — село, Атюр'євський район, Мордовія
 Сосновка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Сосновка — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Сосновка — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Сосновка — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Сосновка — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Сосновка — село, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Сосновка — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Сосновка — присілок, Білокатайський район, Башкортостан
 Сосновка — селище, Білоярський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Сосновка — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Сосновка — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Сосновка — селище, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Сосновка — село, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Сосновка — присілок, Звениговський район, Марій Ел
 Сосновка — присілок, Зілаїрський район, Башкортостан
 Сосновка — село, Зоринський район, Алтайський край
 Сосновка — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Сосновка — присілок, Ібресинський район, Чувашія
 Сосновка — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Сосновка — селище, Ічалківський район, Мордовія
 Сосновка — село, Каргапольський район, Курганська область
 Сосновка — село, Каргасоцький район, Томська область
 Сосновка — селище, Карпинський міський округ, Свердловська область
 Сосновка — село, Кваркенський район, Оренбурзька область
 Сосновка — селище, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Сосновка — село, Красногорський район, Алтайський край
 Сосновка — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Сосновка — присілок, Малопургинський район, Удмуртія
 Сосновка — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Сосновка — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан
 Сосновка — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Сосновка — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Сосновка — присілок, Нагорський район, Кіровська область
 Сосновка — присілок, Нев'янський міський округ, Свердловська область
 Сосновка — село, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Сосновка — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Сосновка — селище, Свічинський район, Кіровська область
 Сосновка — село, Совєтський район, Алтайський край
 Сосновка — селище, Талицький міський округ, Свердловська область
 Сосновка — присілок, Темниковський район, Мордовія
 Сосновка — селище, Тюменцевський район, Алтайський край
 Сосновка — присілок, Упоровський район, Тюменська область
 Сосновка — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Сосновка — село, Хілоцький район, Забайкальський край
 Сосновка — село, Чаришський район, Алтайський край
 Сосновка — село, Шарканський район, Удмуртія
 Сосновка — присілок, Ярський район, Удмуртія

Див. також 
 Вадово-Сосновка
 Велика Сосновка
 Мала Сосновка
 Соснівка